Тегмен — слово латинского происхождения (, Покровная структура), множественное число слова  — Тегмина (). Используется в различных областях как термин, прежде всего для обозначения объектов с выделяющейся текстурой, защитных щитовидных структур и т.д. Может иметь следующие значения:

 Тегмен — название передних надкрылок в анатомии насекомых, роль которых различается у разных видов насекомых, в основном служат для защиты крыльев в свернутом состоянии;
 Тегмен — название внутреннего защитного слоя семян в ботанике;
 Тегмен — название мембранного диска в анатомии морских лилий;
 Тегмен-тум — в анатомии ракообразных и моллюсков названия панциря или раковины;
 Тегмен — в анатомии позвоночных название кости, прикрывающей среднее ухо;
 Тегмен — звёздная система в зодиакальном созвездии Рак.